9. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na stadionie Oleai Sports Complex na Saipanie w Marianach Północnych od 25 do 28 czerwca 2008 roku. W mistrzostwach wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association. Nie startowali reprezentanci Nowej Zelandii.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Marianach Północnych
2008
2008 w Oceanii